Bruinen (huid), een proces waarbij de menselijke huid donkerder wordt door blootstelling aan zonlicht
 Bruinen (Midden-aarde), een rivier in de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien
 Nazi's, naar de bruingekleurde uniformen van de SA
 Mensen met een bruine huidskleur

Zie ook 
 Bruin (kleur)